Кубок Испании по футболу 1972/1973 — 68-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграл Атлетик Бильбао. Этот кубок стал двадцать вторым в истории команды.

Соревнование прошло в период с 20 сентября 1972 по 29 июня 1973 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1972/1973 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1972/1973 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1972 году
Спорт в Испании в 1973 году